Эта статья содержит информацию о стадии плей-офф Лиги чемпионов УЕФА 2013/14.

В плей-офф примут участие 16 клубов, занявших первые два места в группах на групповом этапе. Матчи плей-офф начались 18 февраля 2014 года и закончились 30 апреля. Финальный матч Лиги чемпионов пройдёт 24 мая на «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне (Португалия).

Указанное время матчей: до 30 марта — центральноевропейское время (CET, UTC+1), после этого — центральноевропейское летнее время (CEST, UTC+2).

Жеребьёвка 

Жеребьёвка команд прошла в швейцарском городе Ньон 16 декабря 2013 года в 12:00 по центральноевропейскому времени.

При жеребьёвке 1/8 финала восемь победителей групп были сеяными, а восемь команд, занявшие вторые места, были несеяными. На этой стадии команды из одной группы или одной страны были разведены. Начиная с 1/4 финала, команды из одной группы или страны смогут сыграть друг с другом.

Участники

Сетка турнира 
{{Плей-офф16 2хматчевый
| RD1-team01= Шальке 04
| RD1-score01-1=1
| RD1-score01-2=1
| RD1-score01-agg=2
| RD1-team02= Реал Мадрид
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-agg=9

| RD1-team03= Зенит
| RD1-score03-1=2
| RD1-score03-2=2
| RD1-score03-agg=4
| RD1-team04= Боруссия Дортмунд
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=1
| RD1-score04-agg=5

| RD1-team05= Олимпиакос
| RD1-score05-1=2
| RD1-score05-2=0
| RD1-score05-agg=2
| RD1-team06= Манчестер Юнайтед
| RD1-score06-1=0
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-agg=3

| RD1-team07= Арсенал
| RD1-score07-1=0
| RD1-score07-2=1
| RD1-score07-agg=1
| RD1-team08= Бавария
| RD1-score08-1=2
| RD1-score08-2=1
| RD1-score08-agg=3

| RD1-team09= Манчестер Сити
| RD1-score09-1=0
| RD1-score09-2=1
| RD1-score09-agg=1
| RD1-team10= Барселона
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-agg=4

| RD1-team11= Милан
| RD1-score11-1=0
| RD1-score11-2=1
| RD1-score11-agg=1
| RD1-team12= Атлетико Мадрид
| RD1-score12-1=1
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-agg=5

| RD1-team13= Байер 04
| RD1-score13-1=0
| RD1-score13-2=1
| RD1-score13-agg=1
| RD1-team14= Пари Сен-Жермен
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=2
| RD1-score14-agg=6

| RD1-team15= Галатасарай
| RD1-score15-1=1
| RD1-score15-2=0
| RD1-score15-agg=1
| RD1-team16= Челси
| RD1-score16-1=1
| RD1-score16-2=2
| RD1-score16-agg=3

| RD2-team01= Реал Мадрид
| RD2-score01-1=3
| RD2-score01-2=0
| RD2-score01-agg=3
| RD2-team02= Боруссия Дортмунд
| RD2-score02-1=0
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-agg=2

| RD2-team03= Манчестер Юнайтед
| RD2-score03-1=1
| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-agg=2
| RD2-team04= Бавария
| RD2-score04-1=1
| RD2-score04-2=3
| RD2-score04-agg=4

| RD2-team05= Барселона
| RD2-score05-1=1
| RD2-score05-2=0
| RD2-score05-agg=1
| RD2-team06= Атлетико Мадрид
| RD2-score06-1=1
| RD2-score06-2=1
| RD2-score06-agg=2

| RD2-team07= Пари Сен-Жермен
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=0
| RD2-score07-agg=3
| RD2-team08= Челси (г.в.)
| RD2-score08-1=1
| RD2-score08-2=2
| RD2-score08-agg=3

| RD3-team01= Реал Мадрид
| RD3-score01-1=1
| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-agg=5
| RD3-team02= Бавария
| RD3-score02-1=0
| RD3-score02-2=0
| RD3-score02-agg=0

| RD3-team03= Атлетико Мадрид
| RD3-score03-1=0
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-agg=3
| RD3-team04= Челси
| RD3-score04-1=0
| RD3-score04-2=1
| RD3-score04-agg=1

| RD4-team01=

1/8 финала 
Первые матчи были сыграны 18−19 и 25−26 февраля, а ответные матчи 11−12 и 18−19 марта.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Четвертьфиналы 
Жеребьёвка состоялась 21 марта в 12:00 CET (в 15:00 MSK).

Первые матчи были проведены 1—2 апреля, а ответные состоялись 8—9 апреля.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы 
Жеребьёвка состоялась 11 апреля. Первые матчи были сыграны 22 апреля−23 апреля, а ответные состоялись 29 апреля−30 апреля 2014 года.

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал 

Финальный матч состоялся 24 мая 2014 года на «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне, Португалия

Примечания

Ссылки 
 UEFA Champions League (Официальный сайт)
 Календарь и результаты матчей Лиги чемпионов 2013/2014

Лига чемпионов УЕФА 2013/2014